Walter Behrendt ist der Name folgender Personen:

* Walter Behrendt (Architekt) (1884–1945), deutsch-amerikanischer Architekt
 Walter Behrendt (Politiker) (1914–1997), deutscher Politiker (SPD)